Керма:

 Керма — характеристика кинетической энергии
 Керма воздуха
 Керма — археологический памятник в Судане
 Царство Керма, или культура Керма — царство в Нубии, бывшее одним из важнейших противников Древнего Египта